Ramovš je priimek več znanih oseb:

 Adela Ramovš, etnologinja
 Albina Ramovš, učiteljica in profesorica
 Ana Ramovš, zdravnica gerontologinja
 Anton Ramovš (1924—2011), geolog, paleontolog, univerzitetni profesor
 Fran Ramovš (1890—1952), jezikoslovec, imenoslovec, slovenist, univerzitetni profesor, akademik
Jakob Ramovš, duhovnik
Jože Ramovš (*1947), antropolog, socialni delavec, psihoterapevt, prof.
Jure Ramovš (*1993), sankač
 Klemen Ramovš (*1956), flavtist, kulturni menedžer
 Ksenija Ramovš, socialna delavka, sociologinja, direktorica Inštituta Antona Trstenjaka
 Lucija Močnik Ramovš (*1972), slikarka, konservatorka, restavratorka, dekanja ALUO
 Mirko Ramovš (*1935), etnokoreolog, folklorist 
Mojca Ramovš, raziskovalka entološke dediščine
 Primož Ramovš (1921—1999), skladatelj, bibliotekar, akademik
Veronika Ramovš, flavtistka

Glej tudi 

 priimek Ramoveš

Zunanje povezave